Harthill :

Toponyme 
 
 Harthill (Derbyshire)
 Harthill (Écosse) village à la frontière entre le North Lanarkshire et West Lothian

Autres 
 , un château en Écosse
 , une colline et un site préhistorique dans le Derbyshire